Alphée Bourdon de Vatry (1793-1871), militaire, agent de change et député de la Meurthe pendant la Monarchie de Juillet ;
 Marc-Antoine Bourdon de Vatry (1761-1828), administrateur français.